Miejscowości w USA:
 Ophir – miejscowość w stanie Alaska, w okręgu Yukon–Koyukuk
 Ophir – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie San Miguel
 Ophir – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Tooele
Gminy w USA:
 Ophir (ang. Ophir Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie La Salle
 Ophir (ang. Ophir Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Montgomery

Australia
 Ophir – miejsce odkrycia złota w hrabstwie Cabonne w Nowej Południowej Walii